

Musica
 This Is the Time – singolo di Billy Joel del 1986
 This Is the Time – album di Michael Bolton del 1996
 This Is the Time – singolo degli Epica del 2010

Televisione
 Il momento giusto (This Is the Time) – episodio della seconda stagione della serie televisiva The Carrie Diaries